Slopek oder Ślopek ist der Familienname folgender Personen:

 Ed Slopek	(* 1953), kanadischer Künstler
 Stefan Ślopek (1914–1995), polnischer Mikrobiologe und Immunologe